Kirchschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Kirchschläger (* 1996), österreichischer Eishockeyspieler
 Herma Kirchschläger (1916–2009), österreichische First Lady
 Peter G. Kirchschläger (* 1977), österreichischer Theologe
 Rudolf Kirchschläger (1915–2000), österreichischer Richter, Diplomat, parteiloser Politiker, Außenminister und von 1974 bis 1986 Bundespräsident
 Walter Kirchschläger (* 1947), österreichischer Theologe und Philosoph

Siehe auch
Kirchschlager